Краљевина Низоземска може да буде:

 Краљевина Холандија, суверена држава и уставна монархија
 Уједињена Краљевина Низоземска, неслужбено име за нову уједињену европску државу